Egypt Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Egypt Township (Arkansas)
 Egypt Township (Missouri)
 Egypt Township (North Carolina)